Anping bezeichnet:

 Anping (Hengshui) (安平县), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Hengshui in der chinesischen Provinz Hebei
 Anping (Anping) (安平镇), eine Großgemeinde und Hauptort des gleichnamigen Kreises in Hebei
 Anping (Anren) (安平镇), eine Großgemeinde im Kreis Anren der chinesischen Provinz Hunan
 Anping (Cenxi) (安平镇), eine Großgemeinde der Stadt Cenxi im Autonomen Gebiet Guangxi
 Anping (Chenxi) (安坪镇), eine Großgemeinde im Kreis Chenxi der chinesischen Provinz Hunan
 Anping (Jialing) (安平镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Jialing der chinesischen Provinz Sichuan
 Anping (Lianyuan) (安平镇), eine Großgemeinde der Stadt Lianyuan der chinesischen Provinz Hunan
 Anping (Qiujiang) (安坪村), ein Dorf im Straßenviertel Qiujiang des Kreises Sha in der chinesischen Provinz Fujian
 Anping (Chenxi) (安平镇), eine Großgemeinde im Kreis Xianghe der chinesischen Provinz Hebei
 Anping (Chenxi) (安平镇), eine Großgemeinde im Kreis Zhecheng der chinesischen Provinz Henan
 Anping (Fengjie) (安坪镇), eine Großgemeinde im Kreis Fengjie der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Anping (Gemeinde) (安平乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Gongchangling der chinesischen Provinz Liaoning
 Anping (Straßenviertel) (安平街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Gongchangling der chinesischen Provinz Liaoning
 Anping (Tainan) (安平區), ein Bezirk der Stadt Tainan in der Republik China auf Taiwan